Наста́сья Васи́льевна Каи́рова (1844 — 23 февраля 1888, Санкт-Петербург) — русская журналистка.

Биография 

Работала секретарём газеты «Биржевые ведомости», была гражданской женой Фёдора Кони. Разочаровавшись в работе и в личной жизни, уехала в Оренбург и поступила актрисой в местный театр. В результате бурного романа с одним из актёров театра 7 июля 1875 г. попыталась убить его жену, была арестована и провела почти год в больнице с подозрением на психическое заболевание, после чего была признана судом присяжных действовавшей в состоянии временного помрачения сознания и оправдана.

Во время процесса заинтересовала видного журналиста и издателя Алексея Суворина, в результате чего сразу после завершения судебного процесса, в мае 1876 г., Каирова заняла место секретаря редакции суворинской газеты «Новое время» и отправилась вместе с Сувориным в качестве военного корреспондента на сербско-турецкую войну. В течение лета 1876 г. репортажи Каировой публиковались в «Новом времени», однако затем Суворин разочаровался в журналистских способностях Каировой и в ней самой и вернулся в Россию, тогда как Каирова осталась на Балканах.

По протекции своего мужа Фёдора Кони была принята корреспондентом в газету «Голос», где до 1879 г. публиковала статьи о Русско-турецкой войне, Константинопольской конференции и Берлинском конгрессе. В 1879 г., после смерти Кони, Каирова вернулась в Санкт-Петербург и сотрудничала в качестве журналиста c такими изданиями как «Биржевые ведомости», «Молва», «Дело», «Русская мысль», «Вестник Европы» и др. Каирова переводила исторические документы для «Сборника императорского русского исторического общества».

После скоропостижной смерти Каировой от сердечного приступа ряд петербургских изданий опубликовал пространные некрологи, высоко оценивавшие её вклад в российскую журналистику.

Тюремно-больничный дневник Каировой был подготовлен к публикации Николаем Лесковым, однако эта публикация так и не состоялась.

Журналистика Каировой 

Наиболее важная часть наследия Каировой — её военные репортажи. Ей принадлежит около 400 корреспонденций, написанных неизменно от мужского лица; известно, что для добывания оперативной информации Каирова часто переодевалась мужчиной. О профессиональном самосознании Каировой даёт представление следующая цитата:

…что такое «специальный корреспондент» русской газеты… это несчастнейшее существо в мире, нравственная тряпка, обязанная «ловить момент» и сообразоваться со всем на свете, кроме своего личного убеждения, а подчас и истины. Я не виню за это русские газеты. Может быть, они и сами подчиняются не своей воле, а вынуждены грустным положением своим требовать от корреспондентов не того, что есть, а того, что в данную минуту желают, чтобы было. Но нам, корреспондентам, от этого не легче. Мы-то все-таки поставлены под двойной гнет двойной цензуры и вынуждены говорить, когда хотелось бы молчать, и молчать, когда совесть велит говорить…

В одном из некрологов Каировой говорилось:

Порывисто страстная, горячая, отличавшаяся крайней нетерпимостью, — эта необыкновенно талантливая женщина создана была, кажется, для того, чтобы не щадить не только врагов, но и друзей… Это была чистейшая западница по политическим и общественным взглядам своим, в то же время горячо любившая и крепко отстаивавшая интересы России.

Ссылки 
 Биография Каировой и её дневник (публикация О.Макаровой) 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1844 году
Умершие в 1888 году
Умершие 23 февраля
Журналисты России
Писательницы России XIX века
Сотрудники газеты «Новое время»